miscela di terra e acqua, sinonimo di fango
 Melma, fiume in provincia di Treviso
 precedente denominazione (fino al 1935) del comune di Silea (TV)

 Melma, romanzo di Eraldo Baldini del 2007